Бени́н () — залив в Атлантическом океане на южном побережье Западной Африки, составная часть Гвинейского залива. Простирается на 640 км к востоку от мыса Сент-Пол (Гана) до устья реки Нигер. Берег низменный, заболоченный, с лагунами и протоками. В устьях рек и по берегам лагун — мангровые заросли, за ними вторичные саванны (на западе) и вечнозелёные леса (на востоке). Воды залива Бенин омывают побережья Ганы, Того, Бенина, Нигерии. В залив впадают реки Нигер, а также сток рек Сио, Моно, Веме, Бенин и Форкадос. Основные порты на побережье залива: Ломе, Котону и Лагос.

Побережье залива известно как одним из главных районов работорговли в Африке в XVI—XVIII веках.

История 
1 февраля 1852 года британцы основали протекторат Бенинского залива, находящийся под управлением консулов Бенинского залива.

6 августа 1861 года протекторат залива Биафры и протекторат Бенинского залива объединились в единый британский протекторат, в конце концов влившийся в Нигерию.

Примечания

Литература

Ссылки 
 WorldStatesmen- Nigeria 
 Большой атлас мира, издательство «The Reader’s Digest Association Limited», London, 2007, ISBN 978-5-89355-169-3, ст. 223.
 Encyclopedia Britannica — Bight of Benin 

Заливы Атлантического океана
География Ганы
География Того
География Бенина
Водные объекты Нигерии
Заливы Африки